Якунін Валерій Михайлович — заслужений лікар України.
 Якунін Володимир Іванович — російський державний діяч
 Якунін Гліб Павлович — російський правозахисник, дисидент, священик
 Якунін Іван Васильович — український скульптор
 Якунін Олег Іванович (1969—2022) — український журналіст, редактор, сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Якунін Олексій Іванович (1902—1968) — інженер, директор Харківського електромеханічного заводу. Герой Соціалістичної Праці.
 Якунін Сергій Миколайович (* 1984) — український футзаліст та футболіст. Виступав за збірну України з футзалу.

 Якуніна Ганна Олександрівна — російська актриса театру і кіно. Заслужена артистка Російської Федерації (2006).

Див. також 
 Якуніно

Примітки